Buena, hace referencia a varios artículos:

Topónimos 
 Buena (Nueva Jersey)
 Buena (Washington)

Fitónimos
Uno de los nombres vulgares del género botánico Gonzalagunia

Programas de radio y televisión
Buenas noches, América
Buenas noches, amigos
Buenas noches, señores
Buenas noches
Buenas noticias
Buenas tardes (programa de televisión de Telecinco)
Buenas tardes (programa de televisión de TVE)
Cosas Buenas

Películas
 Buenas noches, señor monstruo
 Buenas noches, y buena suerte

Varios
 El femenino de bueno (véase también buen).
Buena muerte
Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona
Buenas prácticas de fabricación

Además
 Aguas Buenas (Puerto Rico)
 Yerbas Buenas
 Buenas Peras, ciudad imaginaria
 No debe confundirse con  Bueña, localidad española en la provincia de Teruel